Ewel ist der Name von
 Maria Ewel (1915–1988), deutsche Bildhauerin
 Otto Ewel (1871–1954), deutscher Monumentalmaler und Porträtist

Siehe auch:
 Ewell